Нетцер () — фамилия. Известные носители:

 Нетцер, Алон (род. 1993) — израильский футболист.
 Нетцер, Гюнтер (род. 1944) — немецкий футболист.
 Нетцер, Иоганн Йозеф (1808—1864) — австрийский композитор.
 Нетцер, Лидия — американская писательница.
 Нетцер, Патрик — швейцарский кёрлингист.
 Нетцер, Филипп (род. 1985) — австрийский футболист.
 Нетцер-Корман, Мануэла (род. 1976) — швейцарская кёрлингистка.